Osoby o tym nazwisku:
 Anatol Szymaniuk – polski duchowny prawosławny
 Antoni Szymaniuk – polski artysta plastyk
 Herman Szymaniuk – białoruski partyzant i działacz komunistyczny